Вале́рий Ивано́в:
 Иванов, Валерий Александрович (род. 1941) — советский и российский военный деятель, начальник Военно-дипломатической академии Генерального Штаба (1992—1999).
 Иванов, Валерий Васильевич (1924—2005) — советский и российский лингвист, русист.
 Иванов, Валерий Викторович (род. 1960) — российский общественный, государственный и политический деятель, депутат Государственной думы VI и VII созывов.
 Иванов, Валерий Вячеславович (1975—1995) — российский военнослужащий, гвардии рядовой, Герой Российской Федерации.
 Иванов, Валерий Евгеньевич (1969—2002) — журналист, жертва заказного убийства.
 
 Иванов, Валерий Кириллович (1948—2020) — белорусский композитор, народный артист Республики Беларусь (1998).
 Иванов, Валерий Михайлович (1960—2019) — российский военачальник, начальник штаба — первый заместитель командующего ВВКО.
 
 Иванов, Валерий Петрович (1943—2012) — российский физик, историк и краевед.